

Persone
Friedhelm Mennekes (* 1940) – teologo tedesco
Dieter Mennekes (1941-2020) – imprenditore tedesco
Hans Mennekes (1911-1983) – artista tedesco

Altro 
Mennekes – azienda tedesca di elettrotecnica